Грин-Валли, Грин-Вэлли (, ) — англоязычный топоним, распространённый в основном в США.

Топоним 
США
  — статистически обособленная местность в Аризоне.
  — городок в Висконсине, округ Маратон.
  — городок в Висконсине, округ Шоно.
  — деревня в Иллинойсе.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии, округ Лос-Анджелес.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии, округ Солано.
  — маленькая река в Калифорнии.
 Грин-Валли — тауншип в Миннесоте.
  — статистически обособленная местность в Мэриленде.
  — статистически обособленная местность в Южной Дакоте.

Прочие страны
  — пригород Сиднея, Австралия.

См. также 
 Зелёная Долина — название нескольких населённых пунктов в России, Белоруссии и на Украине.
 Гринвуд () — англоязычный топоним и фамилия.
 Грин
 Валли
 Вэлли